Le terme Shipshaw peut se référer à:

Toponymes

Shipshaw, un secteur de la ville de Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Centrale de Shipshaw, une centrale hydroélectrique à l’embouchure de la rivière Shipshaw , au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Shipshaw, un affluent de la rivière Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Petite rivière Shipshaw, un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Petit lac Shipshaw, un plan d’eau traversé par la Petite rivière Shipshaw, dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.